Penn může být:

 zkratka pro Pensylvánskou univerzitu

příjmení osob
 Arthur Penn (1922–2010) – americký režisér
 Irving Penn (1917–2009) – americký fotograf
 Kal Penn (* 1977) – americký herec a politik
 Mark Penn (* 1954) – americký politický konzultant
 Sean Penn (* 1960) – americký herec a režisér
 William Penn (1644–1718) – americký kvakerský vůdce, zakladatel Pensylvánie

jméno osob
 Penn Badgley (* 1986) – americký herec

Podobné příjmení 
 Pen